Хеномелес прегарний (Chaenomeles speciosa) — вид рослин родини розові.

Назва 
В англійській мові рослину називають японська айва ().

Будова 
Міцний листопадний широкий кущ 3-5 м заввишки з густими гілками з шипами та овальними блискучими темнозеленими листками 4-9 см довжини. За будовою схожа на айву (Cydonia). Рослина примітна тим, що починає цвісти в кінці зими до того, як з'являються листя. Яскраво червоні чи малинові квіти з'являються групами по 2-4. Вони мають по 5 пелюсток, кожна квітка 4,5 см в діаметрі. Запилюється бджолами. Плід жовтий та запашний, проте не їстівний.

Поширення та середовище існування 
Надає перевагу вологому, добре дренованим ґрунтам. Зростає у Східній Азії та Китаї, проте культивується по всьому світові.

Практичне використання 
Кольтивується як і більш популярний вид Chaenomeles japonica. Використовується для живоплоту. Цінується за свої квіти. Існує кілька культурних сортів:
 'Geisha Girl'
 'Moorloosei'
 'Crimson and Gold'
 'Knap Hill Scarlet'
 'Nicoline'
 'Pink Lady'
 'Kinshiden'
 'Moerloosei'
 'Falconnet Charlet'
 'Nivalis'

Галерея

Примітки

Джерела 
 Mick Lavelle ``An Illustrated Identifier and Encyclopedia of Wild Flowers and Flora: An authoritative guide to more than 750 wild flowers of the world`` // Hermes House, 2006—256 p. — P. 54 ISBN 10: 1846810213 ISBN 13: 9781846810213

Мигдалеві
Флора Китаю
Рослини, описані 1929